Ixil (volk), een Mayavolk in Guatemala
 Ixil (taal), de taal van dat volk
 Ixil (Yucatán), een plaats in de Mexicaanse deelstaat Yucatán